Antonio López pode se referir a:

 O presidente do México Antonio López de Santa Anna.
 O governador do Paraguai Carlos Antonio López.
 O pintor espanhol Antonio López Torres.
 O futebolista espanhol Antonio López Guerrero do Real Mallorca.
 O músico espanhol Antonio López (Noni), cantor da banda Lori Meyers.

Desambiguação